Männiku (česky přibližně „Bor“, „Borové“) je jméno několika estonských sídel:

 Männiku (Valjala) – vesnice v obci Valjala v kraji Saaremaa 
 Männiku (Saku) – vesnice v obci Saku v kraji Harjumaa 
 Männiku (Martna) – vesnice v obci Martna v kraji Läänemaa 
 Männiku (Märjamaa) – vesnice v obci Märjamaa v kraji Raplamaa 
 Männiku (Tallinn) – čtvrť hlavního města Tallinnu